Kuusk ist der Familienname folgender Personen:

 Ken Kuusk (* 1992), estnischer Eishockeyspieler
 Kristina Kuusk (* 1985), estnische Fechterin

KUUSK steht als Abkürzung für:

 LEADER-Region Kufstein Umgebung – Untere Schranne – Kaiserwinkl, Österreich